Jean-Jacques Razafindranazy, né le  à Amboangibe (Madagascar) et mort le  à Lille, est un médecin urgentiste français d'origine malgache.

Biographie 
Jean-Jacques Razafindranazy naît dans la colonie de Madagascar en 1952. Domicilié à Soissons où son épouse, également médecin, travaille en tant que pédiatre à la clinique médicale affiliée à la même commune, Jean-Jacques Razafindranazy exerce son activité d'orthopédiste au sein de plusieurs institutions sises au nord-est de la France  avant d'aboutir, en 2013, comme médecin urgentiste dans l'Oise au centre hospitalier de Compiègne. 

De retour de vacances de Madagascar à la fin février 2020 d'où ses enfants le décrivent comme étant alors revenu , il va prêter main-forte à ses collègues et confrères médecins submergés par le flot continu et incessamment croissant de patients contaminés par la Covid-19. Une majeure partie des malades se trouve en état de dyspnée et détresse respiratoire sévères nécessitant urgemment le recours immédiat à une assistance respiratoire. Le dévouement de Jean-Jacques Razafindranazy lui sera fatal. En effet, la pénurie de masques FFP2 et, consécutivement, l'impossibilité  pour  nombre de médecins et d'infirmiers de pouvoir eux-mêmes se protéger efficacement du virus  font que l'urgentiste, contaminé à son tour par les patients qu'il s’efforçait de secourir, commence peu après à ressentir lui-même les prémices et symptômes initiaux déclencheurs de la maladie. 

Le 4 mars 2020, Jean-Jacques Razafindranazy est hospitalisé et transféré au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Testé positif au SARS-CoV-2, son état se dégrade brusquement une dizaine de jours plus tard. Il meurt le 21 mars 2020, dans l’isolement de sa chambre d’hôpital, loin de son épouse et de ses enfants qui n’ont jamais pu lui rendre visite en raison du risque de contamination. De plus, en raison des mesures de confinement drastiques à cette période, Jean-Jacques Razafindranazy ne peut pas voir son vœu exaucé d’être inhumé à Madagascar, son île natale, selon le rite funéraire malgache.

Implications

Communication ministérielle 
Le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran annonce le décès du praticien hospitalier sur RTL au cours de l'émission Le Grand Jury du 22 mars 2020. Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, relaie l'information le même soir sur BFM TV.

Réaction du corps soignant 
Première victime parmi les professionnels de la santé affairés à tenter d'endiguer la pandémie, la disparition du  Jean-Jacques Razafindranazy suscite l’émoi au sein du monde médical et du personnel soignant, notamment en raison de la pénurie de masques FFP2 et de l'absence de mesures prophylactiques suffisantes destinées à assurer une protection efficace contre les effets délétères du SARS-CoV-2.

Le cas de Jean-Jacques Razafindranazy, premier praticien hospitalier français officiellement mort de la Covid-19 dans l'exercice de ses fonctions, est rapidement suivi par d’autres décès de membres du corps médical, eux aussi victimes de la Covid-19
.

Hommages 
Le maire de Compiègne, Philippe Marini, dit de lui : 

L’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin propose de décerner la Légion d’honneur à chaque membre du personnel soignant qui serait mort en portant assistance et secours aux malades du coronavirus.

La promotion ENFiP 2019/2020 des contrôleurs des finances publiques choisit  de s'appeler par son nom en sa mémoire.

Notes et références

Notes

Références 

Médecin français du XXe siècle
Médecin français du XXIe siècle
Naissance en novembre 1952
Naissance dans la colonie de Madagascar et dépendances
Décès à 67 ans
Décès à Lille 
Mort de la maladie à coronavirus 2019 en France
Décès en mars 2020